Лас Бреас има више значења:

 Лас Бреас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Бреас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику